Centenário (idade)

Localidades

Centenário (Juiz de Fora)
Centenário (Rio Grande do Sul)
Centenário (Tocantins)
Centenário do Sul
Quarto Centenário

Outros 
Centenário Esporte Clube
Estádio Centenario
Estádio Francisco Stédile (mais conhecido como Centenário)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos